Az 1976-os wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a svéd Björn Borg nyerte a román Ilie Nastase előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Arthur Ashe (Negyedik kör)
  Jimmy Connors (Negyeddöntős)
  Ilie Nastase (Döntős)
  Björn Borg (Bajnok)
  Adriano Panatta (Harmadik kör)
  Guillermo Vilas (Negyeddöntős)
  Roscoe Tanner (Elődöntős)
  Raul Ramirez (Elődöntős)

  Tom Okker (Harmadik kör)
  John Newcombe (Harmadik kör)
 - 
  Tony Roche (Negyedik kör)
  Jaime Fillol Sr. (Harmadik kör)
  Brian Gottfried (Negyedik kör)
 - 
  Stan Smith (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1976 a teniszben